Вітгенштейн — російське прізвище німецького походження.

 Вітгенштейн Лев Петрович — граф, ротмістр Кавалергардського полку, декабрист.
 Вітгенштейн Петро Християнович — генерал-фельдмаршал російської армії, прусський князь.

Див. також 
 Вітгенштайн

Російські прізвища